Dennis Hackin, scénariste américain ;
 Joseph Hackin (1886-1941), archéologue français d'origine luxembourgeoise, résistant, compagnon de la Libération ;
 Marie Hackin, née Marie Parmentier (1905-1941), archéologue et résistante française, compagnon de la Libération, et épouse de Joseph Hackin.

Odonymes 
 Rue Joseph-et-Marie-Hackin, dans le , en France ;
 Rue Joseph-Hackin, à Luxembourg ;
 Rue des frères Gaspard et Léopold Hackin, à Blegny, en Belgique.